Milonice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Milonice (okres Blansko)
 Milonice (okres Vyškov)